Белявский, Николай:
 Белявский, Николай Иванович (1908—1944) — Герой Советского Союза.